Антиросійські виступи — антиімперіалістичні та антиколоніальні виступи проти російської держави та росіян як носіїв імперської колоніальної русифікаторської політики держави.

У російській традиції називаються «повстаннями проти московського володарювання» або ж «повстаннями проти російського володарювання». Також «звільнення від російського ярма». Після Жовтневого перевороту 1917 року — також «боротьба проти колонізаторської політики російських більшовиків»

Антиросійські настрої та антиросійські виступи,— як у російській державі, так і за її межами,— в усі часи обумовлювалися внутрішньою і зовнішньою політикою влади у Росії, а також підтримкою цієї політики російським населенням держави.

Протестні рухи за регіоном

Україна 

Повстання козацької старшини з метою відокремлення від Росії закінчилися за Петра I колосальною поразкою автономістів, керованих гетьманом Мазепою, і знищенням в Україні самого гетьманства та Запоріжжя, що підтримувало його. Управління Україною було передане (1722) спеціальному органові — Малоросійській колегії, керівництво якої знаходилося в руках кріпосницької Москви. Управління Україною залишалося в руках Малоросійської колегії, незважаючи на відновлення пізніше гетьманської влади, аж до знищення Гетьманщини. Правобережжя, розорене нескінченними війнами, з поверненням до Польщі знову швидко колонізується нею. З колонізацією повертається на Правобережжя шляхтич-магнат, а з ним зростає і кріпосницька експлуатація селянства.

Поділом Польщі (1772) була вирішена й доля козацької України: зліквідована Запорозька Січ, зліквідована Гетьманщина, натомість створено кілька російських губерній. Козацькій старшині було «дароване» право російського дворянства (1784). На Україну було поширене кріпацтво.

Включена до складу російської держави як провінція, Україна остаточно перетворюється у 19 ст. на російську колонію, у котрій російський уряд посилено намагається викорінити усякі залишки національної особливості, а український народ піддається національному гніту та закріпаченню

Білорусь 

Перші селянські повстання проти російського кріпосництва почалися 1812 року у Мінській губернії. Боротьба продовжувалася у 1832—1841 роках. Масові повстання відбувалися у Вітебській губернії 1847 року. Польське повстання 1863 року було підтримане білоруським національно-визвольним рухом. За звільнення з-під влади польських поміщиків та російського царя, за передачу землі селянам без викупу, за створення самостійної держави Литви та Білорусі боролися т. зв. «червоні» — збідніла шляхта, учнівська молодь, ремісники і селяни — на чолі з Кастусем Калиновським. Повстання в Білорусі та Литві було придушене військовою силою під командуванням графа генерала Михайла Муравйова: 396 осіб було повішено, серед них і Калиновський, заслано до Сибіру близько 15.000 осіб.

Фінляндія 
Від 1830-х років у Фінляндії починається національний рух за фінську школу та діловодство рідною мовою. Цей рух зустрів енергійний спротив російської влади й, орієнтованої на Росію, частини шведської верхівки фінляндського суспільства та незначного зрусифікованаго прошарку городян.

Зростання національно-визвольних настроїв суспільства під впливом революції 1848 року у Західній Європі призводить до реакції уряду імперії: з метою обмеження прав Фінляндії Олександр II скликає 1862 року сейм, що визнає за ним законодавчу владу.

У царювання Олександра III, особливо наприкінці 19 ст., коли генерал-губернатором був призначений Микола Бобриков розгортається русифікація. Вводиться російська мова у сенаті та в інших адміністративних установах. Нарешті, був виданий маніфест про вилучення усіх справ, що «мають загальнодержавне значення» із відання «народного представництва».

Знищується фінська армія, що до того лише формально підпорядкована російському військовому міністрові.

Всі ці заходи російської влади викликали хвилю національного руху фінів. Зорганізувалася група активних діячів, що розпочали боротьбу за прикладом російських соціалістів-революціонерів. Влітку 1904 року генерал-губернатор Микола Бобриков був убитий. У протидії російському імперіалізмові об'єднувалися і фінська буржуазія, і фінський робітничий клас.

Внаслідок революції 1905 року низка русифікаторських заходів була скасована.

Польща 

У грудні 1905 року в сотнях польськіих шкіл школярі попалили всі російські книжки, картини та портрети царів, побили і вигнали зі шкіл російських вчителів і своїх товаришів-росіян з криками: «Ідіть геть, в Росію!»..

Нідерланди

Башкирія 

Башкирія була однією з численних колоній Росії. Від другої половини 16 ст. російська влада накладала на башкир «ясак», який ішов до скарбниці російського царя. До рук російських воєвод та феодалів потрапляли кращі землі; торгова буржуазія наживалася на монопольних продажу та купівлі певних товарів, купуючи їх за безцінь. До економічного та політичного гноблення додавалось насильницьке хрещення башкир.

На цьому ґрунті виникали повстання башкир, що мали на меті скинути колоніальне гноблення. Повстання почалися із 17 ст., вони то підіймалися як хвиля, то їх напруга спадала. Башкири брали активну участь у повстанні під проводом Омеляна Пугачова.

Кавказ

Грузія 
Колоніальна політика Росії викликала масовий, головно селянський протестний рух: виступ у Кахетії 1802, повстання проти російського владарювання у Картлі та Осетії 1804—1805, повстання 1812, 1819, спроба повстання у 1832, повстання у 1860, 1904—1905 роках.

Перше велике повстання горців-грузин проти російського владарювання почалося 1804 року й було жорстоко придушене 1805-го.

1812 року знову вибухнуло повстання селян, викликане відбиранням провіанту для російського війська військовою силою, незважаючи на неврожайний рік.

1819 року була зліквідована автокефалія грузинської церкви, що викликало нове велике повстання.

1832 року була проведена підготовка до нового повстання, але російській владі вдалося, за допомогою зрадників, придушити його у зародку.

1860 року спалахнуло нове повстання.

Після селянської реформи 1860-х років, що провадилася у Грузії на кілька років пізніше й в обмеженій, порівняно з Росією, формі, кріпацтво у Грузії збереглося до 1917 року. Внаслідок такої політики російської влади «Грузія стала класичною країною селянських повстань, що прийняли особливо організований характер у 1904—1905» роках.

Абхазія 
У 60-х роках 19 ст. частина населення Абхазії брала участь у повстанні під проводом Шаміля. Після його поразки ця частина абхазів переселилася до Туреччини. У 70-х роках відбулося кілька повстань абхазів проти російського панування. Це викликало нову хвилю еміграції до Туреччини. У Російсько-турецькій війні 1877—1878 років абхази взяли участь на боці Туреччини. Російська влада оголосила абхазів «винуватим населенням» і посилила репресивну політику, що викликало чергову хвилю еміграції внаслідок чого низка районів Абхазії знелюдніла.

Чечня

Дагестан

Центральна Азія 

Національно-визвольний рух другої половини 1916 року у Центральноазійській частині Російської імперії, у час військової поразки на фронті Першої світової війни, може розглядатися як складова підготовки революційних подій 1917 року. Революційний вибух охопив 1916 року ряд районів нинішніх Узбекистану, Киргизії, Казахстану і перекинувся на території повітів Сибіру, Нижнього Поволжя (Калмикія) та Північного Кавказу, де існували схожі форми та характер експлуатації корінного населення.

Персія / Іран

Сибір та Китай

Тува 
Після 1907 року Російська імперія стала на шлях посиленої колонізації Туви, розбудовуючи у її центральній частині мережу російських поселень з російським судом та волосним правлінням. 1914 року російський уряд заявив «про прийняття Туви під своє заступництво». Як наслідок колоніальної політики 1916 року у Туві розпочався селянський рух, що супроводжувався виступами проти російських колоністів. Російський уряд відповів на нього застосуванням військової сили.

Навесні 1924 року у Туві відбулося повстання, придушене влітку військовою силою.

Афганістан

Примітки

Література 

 Андижанское восстание 1898 г. Вводная статья Е. Штейнберга. Документы.— В кн.: Красный архив. Исторический журнал. Том третий (восемьдесят восьмой).— М.: Государственное социально-экономическое издательство, 1938.— С. 123—124.
 Ашурков Тарас. Маловідомі деталі у справі про загибель місії О. С. Грибоєдова в Ірані.— Історична панорама. Збірник наукових статей.- 2014.- Вип. 19.— С. 21—29.
 Бройдо Г. И. Восстание киргиз в 1916 г. (Мое показание прокурору Ташкентской судебной палаты, данное 3-го сентября 1916 г.).— М.: Научная ассоциация востоковедение при Ц. И. К. С. С. С. Р., 1925.— 28 с. 
 Галузо П. Г. Туркестан — колония. (Очерк истории Туркестана от завоевания русскими до революции 1917 года.— М.: Издание Коммунистического Университета Трудящихся Востока имени И. В. Сталина, 1929.— 164 с.
 Джизакское восстание 1916 г. С предисловием А. Шестакова. Документы.— В кн.: Красный архив. Исторический журнал. Том пятый (шестидесятый).— М.: Государственное социально-экономическое издательство, 1933.— С. 60—91.
 Зуев А. С. Присоединение крайнего северо-востока Сибири к России: военно-политический аспект. Вторая половина XVII—XVIII век.— Автореф. дисс… д-ра историч. наук. Томск, 2005.— 23 с.
 Имамов, Вахит. Запрятанная история татар. Национально-освободительная борьба татарского народа в XVI—XVIII веках за создание независимого государства.— Набережные Челны: Газетное-книжное издательство «КАМАЗ», 1994.— 80 с. 
 Историческій обзоръ Туркестана и наступательнаго движенія въ него русскихъ. Составилъ А. И. Макшеевъ.- С.-Петербургъ. Военная типографія, 1890.- 370 с.+ 7 л. илл.
 Каганович, Альберт. Друзья поневоле: Россия и бухарские евреи, 1800—1917.— М.: Новое литературное обозрение, 2016.— 800 с. (Серия «HISTORIA ROSSICA»).
 Ковалевскій П. И. Возстаніе Чечни и Дагестана въ 1877—1878 г.г. Зелимъ-Ханъ.— С.-Петербургъ, 1912.— 95 с. 
 Козлов В. А. Неизвестный СССР. Противостояние народа и власти 1953—1985 гг.— М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2006.— 448 с. (Архив) ISBN 5-224-05357-9
 Лор Э. Русский национализм и Российская империя: Кампания против «вражеских подданных» в годы Первой мировой войны / Эрик Лор; пер. с англ. В. Макарова.— М.: Новое литературное обозрение, 2012.— 304 с. ISBN 978-5-86793-942-7
 Некрич А. М. Наказанные народы.— Нью-Йорк: Хроника, 1978.— 170 с.
 Наливкин В. П. Туземцы раньше и теперь // Очеркъ В. П. Наливкина.— Ташкентъ: Изданіе А. Л. Кирснера, 1913.— 144 с.
 Панфілов Олег. Повстання в Росії та СРСР.—Крим. Реалії, 22 Серпень 2014, 18:55 
 Польське національне повстання 1830—1831 рр. на Правобережній Україні: від міфів до фактів: кол. монографія / За ред. І. Кривошеї, Н. Моравця.— К.: КНТ, 2017.— 264 с. ISBN 978-966-373-820-8
 Станкевичъ В. Судьбы народовъ Россіи. Бѣлоруссія. Украина. Литва. Латвія. Эстонія. Арменія. Грузія. Азербейджанъ. Финляндія. Польша.— Берлинъ: Издательство И. П. Ладыжникова, 1921.— 377 с. 
 Тараненко М. Г. До причин поразки антиросійських визвольних змагань гетьмана І. Мазепи та українсько-шведського союзу 1708—1709 рр.— Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право: збірник наукових праць.– 2009.– № 3.– С. 152—165. 

 Див. також 

 Міжнародні санкції щодо Росії (2014—дотепер)
 Міжнародна коаліція на підтримку України
 Антиросійські протести в Грузії (2019)
 Празька весна
 Познанські протести (1956)
 Угорська революція (1956)
 Протистояння Московського царства та Війська Запорозького Низового
 Коліївщина
 Великобудищанський трактат
 Московсько-казанська війна (1552—1556)
 Велика Кавказька війна
 Переяславське повстання 1666
 Антимосковське повстання 1668
 Терюшевське повстання
 Башкирське повстання (1755—1756)
 Повстання Костюшка (1794)
 Листопадове повстання (1830—1831)
 Польське повстання 1863—1864
 Повстання у Дагестані (1877)
 Андижанське повстання (1898)
 Національно-визвольна боротьба казахського народу
 Сарису-созакське повстання
 Антирадянське повстання сарбазів 1930 року
 Повстання Сирима Датова
 Повстання Ісатая Тайманова
 Повстання Кенесари Касимова
 Центральноазійське повстання (1916)
 Джиззацьке повстання (1916)
 Знищення російського посольства в Тегерані (30 січня 1829)
 Басмацтво
 Абрецтво
 Хаджі-Мурат
 Шаміль
 Хасуха Магомадов
 Етноцид
 Смуга осілості
 Колоніальна політика
 Неоколоніалізм
 Постколоніалізм
 Кримська платформа
 Туга за СРСР
 Совок (сленг)
 Ватник (сленг)

 Посилання 
 Доклад А. Ф. Керенского о событиях 1916 года в Туркестане на закрытом заседании Государственной думы 13 декабря 1916 г. Публикацию подготовил М. Н. Суюнбаев, профессор Киргизско-российского славянского университета имени Бориса Ельцина, академик  РАЕН.
 У Вірменії всю ніч тривали антиросійські виступи.— Події, канал Україна. 16 січня 2015 
 Короленко Богдан. Кримські депортації: від Єкатерини II до Сталіна.— Український інститут національної пам'яті 
 Визвольна боротьба народів Поволжя після падіння Казанського ханства 
 Серпневе повстання 1924 року і кривавий бенкет під Шорапані 
 Крамар О.'' Негативних наслідків русифікації уникли лише народи, які чинили опір.  // Український тиждень. № 23 (188) від 22 червня 2011 
 На ворота Російського культурного центру в Києві навісили ланцюг. Українські націоналісти з організації «Чорний комітет» вважають, що Російський культурний центр займається антиукраїнською пропагандою і загрожує незалежності України.— ESPRESO.TV, 13.01.2018 20:06 
 Caucasus under Russia and The Soviet Union 
 Сюжет дня: Антиросійські протести у Грузії.— УНІАН, 21 червня 2019 
 Ab Imperio . Исследования по новой имперской истории и национализму в постсоветском пространстве.
 Дмитро Джулай. 10 заборонених в СРСР українських документальних фільмів.— Радіо Свобода, 20 вересня 2019, 23:50 
 Юрий Апухтин. Русский глобальный проект и восстановление русской империи.— Военное обозрение, 27 ноября 2019. 
 Грецький політик зробив сенсаційну заяву: чим шантажувала Росія Грецію за визнання ПЦУ. Церковне питання щільно включено Росією в її геополітику.— «Церкваріум»: проект громадської організації «Центр релігійної безпеки».— «Церкваріум» — це проект громадської організації «Центр релігійної безпеки», 11 грудня 2019 

Антиросійські виступи
Антиімперіалізм
Повстання
Антиросійські настрої
Національно-визвольні рухи
Колоніалізм
Неоколоніалізм
Поліетнічні імперії
Колоніальна політика
Радянський імперіалізм
Російська Америка
Розпад СРСР
Розпад Російської імперії
Розпад Росії
Російський імперіалізм
Історія Російської імперії
Історія СРСР
Війни Російської імперії
Війни СРСР
Колоніальні війни Росії
Опір русифікації
Збройні конфлікти на пострадянському просторі
Суспільні рухи
Повстання проти Російської імперії
Історія Росії
Антирадянський опір